Набатейский язык — мёртвый язык из семьи семитских языков, на котором говорил древний ближневосточный народ набатеев. Существовал в I тысячелетии до н. э — I тысячелетии н. э.

История 

Набатейский язык развился из арамейского вскоре после крушения Державы Ахеменидов.

С IV века н. э. оказался под большим влиянием арабского языка, а после того, как Арабский халифат покорил земли набатеев, полностью в нём растворился.

Памятники 
Памятники набатейского языка обнаружены в Петре и других набатейских городах, а также на скалах Синайского полуострова и в пещерах близ Мёртвого моря.

См. также 
 Набатейское царство
 Набатейское письмо
 Арамейский язык
 Арабский язык

Литература 
 al-Khraysheh, Fawwaz: Die Personennamen in den nabatäischen Inschriften des Corpus Inscriptionum Semiticarum. Marburg 1986.
 Euting, Julius: Nabatäische Inschriften aus Arabien. Berlin 1885.
 Hackl, Ursula/Jenni, Hanna/Schneider, Christoph: Quellen zur Geschichte der Nabatäer. NTOA 51. Fribourg 2003. ISBN 3-7278-1410-1.

Семитские языки
Древние языки Ближнего Востока